|}

Die Bahnstrecke Windhoek–Kranzberg ist eine Hauptbahnstrecke in Namibia. Sie wird seit 1990 unter dieser Streckenbezeichnung von TransNamib betrieben. Davor war sie knapp 100 Jahre zusammen mit der Bahnstrecke Kranzberg–Walvis Bay (Teilstrecke bis Swakopmund) Teil der Bahnstrecke Swakopmund–Windhoek.

Siehe auch 
 Liste der deutschen Kolonialbahnen
 Schienenverkehr in Namibia

Weblinks 
 Namibia Railway Study. Klaus Dierks

Bahnstrecke in Namibia
Verkehrsbauwerk in Otjozondjupa
Verkehrsbauwerk in Erongo
Verkehrsbauwerk in Khomas